Irenekerk (Bierum), gereformeerd kerkgebouw te Bierum
Irenekerk (Bussum), hervormd kerkgebouw, later Studio Irene 
Irenekerk (Ridderkerk), protestants kerkgebouw te Ridderkerk
Voormalige Hervormde kerk (Valkenburg), ook Irenekerk of Irene-Emmakerk genaamd.